El Ball de Diables de Sitges està representat per tres colles de Diables en l'actualitat:

 Colla Vella de Diables de Sitges, la més antiga, i de la qual hi ha constància escrita des de mitjans del .
 Colla Jove de Diables de Sitges, que apareix a mitjans del .
 Colla de Diables de l'Agrupació de Balls Populars fundada l'any 1981 per l'Agrupació de Balls Populars de Sitges.